Кубок виклику Азії (молодіжні збірні) — 2012 () — спортивне змагання з хокею із шайбою, 1-й розіграш Кубку виклику Азії серед молоді, що проводиться під егідою Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Турнір відбувався з 27 травня по 1 червня 2012 року у Південній Кореї.

Підсумкова таблиця та результати

Найкращі бомбардири 

Джерело: ІІХФ

Найкращі воротарі 

Джерело: ІІХФ

Найкращі гравці кожної з команд 
  Чен Чжін
  Томохіро Конно
  Шін Сангун
  Максим Шалунов
  Лу Ліфень

Посилання 
 Статистика на ІІХФ  

2012 у хокеї з шайбою
Хокей у Південній Кореї
Азійський Кубок Виклику з хокею із шайбою